Lire oder Liré bezeichnet

 Lire, Plural der Währung Lira
 Lire (Zeitschrift), französische Literaturzeitschrift
 Liré, ehemalige französische Gemeinde

LIRE steht für
 Militärflugplatz Pratica di Mare (ICAO-Code)

Abkürzung